Taxkorgan, auch Taschkurgan, steht für:

 Stätte der Steinernen Stadt (chin. Shitou cheng yizhi 石头城遗址) im Autonomen Kreis Taxkorgan, Xinjiang, Volksrepublik China;
 Taxkorgan (Kaschgar), den Tadschikischen Autonomen Kreis Taxkorgan (chin. 塔什库尔干塔吉克自治县) in Xinjiang, Volksrepublik China;
 Taxkorgan (Großgemeinde), dessen Hauptort, die Großgemeinde Taxkorgan (塔什库尔干镇);
 Taxkorgan (Gemeinde), einen weiteren Ort dieses Kreises, die Gemeinde Taxkorgan (塔什库尔干乡);
 Taxkorgan (Fluss), einen Fluss im Autonomen Kreis Taxkorgan, Xinjiang, Volksrepublik China;
 Taxkorgan-Reservat, ein Reservat in Xinjiang, Volksrepublik China.